Le tournoi de tennis de San Diego est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Venus Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jelena Dokić, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Dementieva et Janette Husárová.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de San Diego
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
San Diego
Sport en Californie en 2002
Tennis aux États-Unis en 2002
Tennis en juillet 2002
Tennis en août 2002